Dar'ja Kasatkina era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta ai quarti di finale da Julia Görges.

In finale Kiki Bertens ha sconfitto la Görges con il punteggio di 6-2, 6-1.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Caroline Garcia (terzo turno)
  Petra Kvitová (secondo turno)
  Daria Kasatkina (quarti di finale)
  Sloane Stephens (ritirata)
  Julia Görges (finale)
  Johanna Konta (secondo turno)
  Madison Keys (semifinale)
  Anastasija Sevastova (semifinale) 

 Ashleigh Barty (terzo turno)
 Naomi Ōsaka (terzo turno)
 Dar'ja Gavrilova (secondo turno)
 Kiki Bertens (campionessa) 
 Irina-Camelia Begu (terzo turno) 
 Alizé Cornet (quarti di finale) 
 Mihaela Buzărnescu (secondo turno) 
 Elena Vesnina (terzo turno)

Wildcard 

  Sara Errani (terzo turno)

 Bethanie Mattek-Sands (primo turno)

Qualificate 

  Francesca Di Lorenzo (primo turno)
  Sílvia Soler Espinosa (primo turno)
  Vera Lapko (primo turno, ritirata)
  Fanny Stollár (terzo turno)

 Caroline Dolehide (secondo turno)
 Claire Liu (secondo turno)
 Georgina García Pérez (primo turno)
 Maryna Zanevska (primo turno)

Lucky loser 
  Dajana Jastrems'ka (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Volvo Car Open 2018